Komitet Narodowy Polski (1831–1832) – w Paryżu
 Komitet Narodowy Polski w USA – działał w latach 1834–1838, założony w Nowym Jorku przez byłych uczestników powstania listopadowego
 Komitet Narodowy Polski w Poznaniu – w czasie powstania 1848
 Komitet Narodowy Polski (1914–1917) – organizacja polityczna ugrupowań prorosyjskich w czasie I wojny światowej
 Komitet Narodowy Polski (1917–1919) – Lozanna, Paryż

Zobacz też 
 Centralny Komitet Narodowy
 Naczelny Komitet Narodowy
 Komitet Narodowy Polski i Ziem Zabranych
 Polski Komitet Narodowy we Lwowie
 Polski Komitet Narodowy UNICEF.